

Pessoas 
Rachel Blakely - atriz australiana
Susan Blakely - atriz teuto-americana

Localidades 

 Blakely (Geórgia)
 Blakely (Pensilvânia)

Desambiguações de sobrenomes